Die Abkürzung CAID steht für
 Conditional Access Identification, dient zur Identifizierung von verwendeten Zugangsberechtigungssystemen anhand zentral vergebener Nummern
 Computer-Aided Industrial Design, einem Teilbereich des Computer Aided Design (CAD)

CAID